Scopelarchoides är ett släkte av fiskar. Scopelarchoides ingår i familjen Scopelarchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Laxtobisartade fiskar
Scopelarchoides